Ivan De Witte, directeur van Bekaert
 Ivan De Witte, voorzitter van KAA Gent